Az 1986-os magyar gyeplabdabajnokság az ötvenhatodik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatokat az előző évi helyezések alapján két csoportra osztották. Az alapszakaszban a csapatok két kört játszottak, majd az I. csoport 1-4. helyezettjei az egymás elleni eredményeiket megtartva újabb két kört játszottak a bajnoki címért, az I. csoport 5-6. és a II. csoport 1-2. helyezettjei, valamint a II. csoport 3-6. helyezettjei pedig két kört játszottak a végső helyezésekért.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1986
Népsport 1986.06.23. (alapszakasz), 11.07., 10.20. (rájátszás)

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag